Виница може да се отнася за:
 Виница, квартал на Варна, България;
 Виница, село в област Пловдив, България;
 Виница, бивше село в област Шумен, България, останало под водите на язовир Тича;
 Виница, град в Северна Македония;
 Виница, община в Северна Македония;
 Виница, град в Словения;
 Виница, град в Украйна.